La stagione 1934-1935 è stata la trentanovesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Jack Milsom del Bolton Wanderers  con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Brentford e Bolton Wanderers e  promosse in First Division 1935-1936.
  Oldham Athletic e  Notts County retrocesse in Third Division North/South 1935-1936.

Voci correlate
First Division 1934-1935
Third Division North/South 1934-1935
FA Cup 1934-1935
FA Charity Shield 1935

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935